Altena kan syfta på:

 Altena, Nederländerna – kommun i Noord-Brabant, Nederländerna
 Altena, Tyskland – kommun i Nordrhein-Westfalen, Tyskland